A La Liga 1987-88-as szezonja volt a bajnokság ötvenhetedik kiírása. A szezon 1987. augusztus 29-én kezdődött és 1988. május 22-én ért véget. A bajnokságban immár húsz csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonharmadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1